Ла-Кумбре ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Трухильо.  Занимает площадь 113,52 км². Население — 970 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Города Касереса
Муниципалитеты Касереса